„Мис България“ е национален конкурс за красота, за неомъжени българки.

Първите сведения за проведен конкурс за женска красота в България са от 1906 година.

Днес има редица победителки, представящи страната в различни световни конкурси за красота като „Мис Европа“ и други. През годините конкурсът преминава през различни форми на провеждане от бляскави церемонии до риалити формати.

Победителки през годините

Вижте също 
 Мис България 2013

Източници

Външни препратки 

 Мис България 2018 Теодора Мудева заминава за световния конкурс Мис Планет
 Новата Мис България 2013 – Нанси Карабойчева
 Снимки на носителките на титлата
 За първата Мис България Бранимира Антонова 
 „Мис България“ в историята – кои са първите „миски“

 
Основани в България през 1990 година